Garden Grove může být:

 Garden Grove (Florida) – vesnice na Floridě
 Garden Grove (Iowa) – město v Iowě
 Garden Grove (Kalifornie) – město v Kalifornii